Pala se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Pala, comună (vald) în Județul Jõgeva, Estonia

Localități
 Pala, sat în comuna Pala (Estonia), reședința comunei.
 Pala, oraș în Ciad
 Pala, oraș pe Insula Atauro, Timorul de Est

Lacuri
 Pala, o arie protejată pe Insula Anu'u, Samoa Americană